Okręty US Navy o nazwie USS  "Observer":
 Pierwszy "Observer" (AMc-91) był trałowcem przybrzeżnym, którego stępkę położono 6 września 1941.
 Drugi "Observer" (MSO-461) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor, który był w służbie w latach 1942 - 1945.

Bibliografia 

Observer